Tronzanesi – abitanti di Tronzano Lago Maggiore
Tronzanesi – abitanti di Tronzano Vercellese